Les Grandes Vacances – romanzo di Francis Ambrière del 1946
Le grandi vacanze (Les Grandes Vacances) – film del 1967 diretto da Jean Girault